Куюшты (Ҡойошто) — горный хребет, западный отрог Южного Урала, расположенный в Башкортостане.

Куюшты относится к хребтам Башкирского (Южного) Урала.

Куюшты растянулся субмеридионально в междуречье Большого и Сухого Кухтура (бассейн р. Белая) в Белорецком районе РБ.

Длина хребта 7 км, ширина 2 км, высота 816 м.

Хребет сложен из кварцитопесчаников зильмердакской свиты. Имеются каменные россыпи

Ландшафты — сосновые, лиственничные и берёзовые леса на горных серых лесных почвах и дерново-подзолистых почвах.

Литература 
 

Горные хребты Башкортостана
Горные хребты Урала